Les Naufrageurs est une bande dessinée scénarisée par Jean-Michel Charlier et dessinée par MiTacq. À l'origine, c'est le sixième épisode publié dans Pilote en 1966, du n°363 au n°390, qu'on retrouvera ensuite dans le Journal de Spirou en 1980, du n°2224 au n°2235. Elle sort en albums chez Dupuis dans la collection « Péchés de jeunesse » en 1985. Cet album est le troisième et dernier tome de la série Jacques Le Gall.

À noter que René Follet a dessiné les vingt premières planches de ce tome.

Résumé 

Jacques Le Gall a décidé de séjourner seul dans une île déserte des îles Baléares.

Une nuit, après une explosion, un cargo français coule au large. L'équipage rejoint l'île et saborde son canot de sauvetage. Jacques devient un témoin indésirable de cette future escroquerie à l'assurance. Il se rend à Barcelone pour raconter ce qu'il a vu aux autorités puis à Marseille pour retrouver l'armateur.

Il devra bientôt la vie à Brahim, fils d'un opposant de Mogambie qui enquête sur la disparition de son père. Tous deux découvriront la vérité sur la côte du Maroc, le Rif...

Jacques Le Gall
Album de bande dessinée sorti en 1985
Naufrage dans la fiction